Fidia är ett släkte av skalbaggar. Fidia ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Fidia